Альвен, Альфвен () — шведське прізвище. Відомі носії:
 Ганнес Альвен — шведський фізик та астроном
 Хуго Альвен — шведський композитор, диригент, скрипаль і художник
 1778 Альфвен (4506 P-L, 1936 HK, 1952 DD1, 1958 FB, 1959 NN, 1778 Alfvén) — астероїд головного поясу.